Boekhandel Broekhuis, een Nederlandse boekhandel

Personen:
Bert Broekhuis (1943), een Nederlands bestuurder en politicus
Jan Broekhuis (burgemeester) (1943), een Nederlands politicus, burgemeester van onder andere Hendrik-Ido-Ambacht en Spijkenisse
Jan Broekhuis (componist) (1901-1973), een Nederlands componist
Jessica Broekhuis, een Nederlands televisiepresentatrice
Kevin Broekhuis (1986), een Nederlands golfer
Wessel Broekhuis (1993), een Nederlands schrijver en zanger